Le Championnat d'Allemagne de deuxième division 1978-1979 est la  de la 2. Bundesliga.

La Zweite Bundesliga concerne 40 clubs répartis en deux groupes géographiques "Nord" et "Sud". Le champion de chaque groupe  est directement promu vers la Bundesliga. Les deux vice-champions disputent un match de barrage aller/retour pour désigner un troisième promu.

Compétition 
Le classement est établi sur le barème de points (victoire à 2 points, match nul à 1, défaite à 0).

Pour départager les égalités, on tient d'abord compte de la différence de buts générale, puis du nombre de buts marqués, puis des confrontations directes et enfin si la qualification ou la relégation est en jeu, les deux équipes jouent une rencontre d'appui sur terrain neutre.

2. Bundesliga Nord

Classement 

 Le SC Westfalia Herne n'obtient pas de licence pour la saison 1979-1980, le Rot-Weiss Lüdenscheid sera repêché à sa place.
 Le FC St. Pauli n'obtient pas de licence pour la saison 1979-1980 et sera relégué en Oberliga Nord.

2. Bundesliga Sud

Classement

Barrage des Vice-champions

Articles connexes 
 Championnat d'Allemagne de football D2

Notes et références

Liens externes 

  Site de la Fédération allemande de football
  Website officiel de la 2. Bundesliga actuelle

1978-1979
Championnat Allemagne Football 1978-1979 D2
Championnat Allemagne Football 1978-1979 D2
Football en 1978
Football en 1979